Bertie är ett efternamn, som burits av bland andra:

 
 Francis Bertie, 1:e viscount Bertie av Thame (1844–1919), brittisk diplomat
 
 
 
 

Engelska efternamn